10-я танковая дивизия () —  механизированное соединение Сухопутных войск Германии, штаб дивизии дислоцируется в Файтсхёххайме. 

Дивизия является основой сил стабилизации бундесвера и специализируется на конфликтах низкой интенсивности. В подчинении дивизии находится немецкий компонент смешанной франко-германской бригады.

Структура 
 Штаб и рота связи, Файтсхёххайм, Нижняя Франкония.
 131-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион (Artilleriebataillon 131), Вайден-ин-дер-Оберпфальц. (16 единиц 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000, 8 единиц РСЗО M270, БПЛА KZO и два контрбатарейных радара Euro-Art COBRA)
 345-й отдельный учебный самоходный артиллерийский дивизион (Artillerielehrbataillon 345), Идар-Оберштайн. (24 единицы 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000, 8 единиц РСЗО M270, БПЛА KZO и два контр-батарейных радара Euro-Art COBRA)
 12-я танковая бригада (Panzerbrigade 12), Кам.
 Штаб и рота связи, Кам.
 8-й разведывательный батальон (Aufklärungsbataillon 8), Фрайунг. (БРМ Феннек и БПЛА KZO)
 8-й танковый батальон (Gebirgspanzerbataillon 8), Пфраймд. (44 единицы Leopard 2A6)
 104-й танковый батальон (Panzerbataillon 104), Пфраймд. (44 единицы Leopard 2A6)
 112-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 112), Реген. (44 единицы БМП Пума)
 122-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 122), Оберфихтах. (44 единицы БМП Пума)
 4-й инженерный батальон (Panzerpionierbataillon 4), Боген.
 4-й батальон снабжения (Versorgungsbataillon 4), Родинг.

 23-я горнопехотная бригада (Gebirgsjägerbrigade 23), Бад-Райхенхалль.
 Штаб и рота связи, Бад-Райхенхалль.
 230-й разведывательный батальон (Gebirgsaufklärungsbataillon 230), Фюссен. (БРМ Феннек и БПЛА KZO)
 231-й горнопехотный батальон (Gebirgsjägerbataillon 231), Бад-Райхенхалль. (бронетранспортёры Боксер)
 232-й горнопехотный батальон (Gebirgsjägerbataillon 232), Бишофсвизен. (Bandvagn 206)
 233-й горнопехотный батальон (Gebirgsjägerbataillon 233), Миттенвальд. (Bandvagn 206)
 8-й инженерный батальон (Gebirgspionierbataillon 8), Ингольштадт.
 8-й батальон снабжения (Gebirgsversorgungsbataillon 8), Фюссен.
 37-я мотопехотная бригада (Panzergrenadierbrigade 37), Франкенберг.
 Штаб и рота связи, Франкенберг.
 13-й разведывательный батальон (Aufklärungsbataillon 13), Гота. (БРМ Феннек и БПЛА KZO)
 371-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 371), Мариенберг. (44 единицы БМП Пума)
 391-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 391), Бад-Зальцунген. (44 единицы БМП Пума)
 393-й танковый батальон (Panzerbataillon 393), Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер. (44 единицы Leopard 2A6)
 701-й инженерный батальон (Panzerpionierbataillon 701), Гера.
 131-й батальон снабжения (Versorgungsbataillon 131), Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер.

Примечания 

Дивизии Германии
Танковые дивизии
Танковые формирования Германии